Supercoppa olandese 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa olandese 2016 – torneo di pallavolo maschile